François Gay peut faire référence à :
 François Gay (1861-1951), homme politique français ;
 François Gay (1922-2019), géographe français ;
 François Gay (1827-1910), maître verrier français.